Новий Ульм (Ной-Ульм від , Нью-Ульм від ) може значити:

Новий Ульм (Німеччина) — місто в Німеччині, у землі Баварія, на річці Дунай, навпроти міста Ульм.
 Новий Ульм (район) — район у Німеччині, у складі округу Швабія федеральної землі Баварія.

Новий Ульм (Мінесота) — місто у США, в окрузі Браун штату Мінесота.
  — невключена територія в окрузі Остин штату Техас, США.

Див. також 
 Ульм (значення)